Mizunoligaen – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Norwegii mająca na celu wyłonienie najlepszej norweskiej siatkarskiej drużyny. Za jej prowadzenie odpowiada Norweski Związek Piłki Siatkowej (norw. Norges Volleyballforbund). 

Drużyny, które nie utrzymały się w lidze, są relegowane do 1. divisjon.

Nazwy rozgrywek 
 1970-1974 – Hovedserie
 1974-1989 – 1. divisjon
 1989-2013 – Eliteserien
 od 2013 – Mizunoligaen

Medaliści

Zobacz też 
 Mistrzostwa Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 

!